El Chamizal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chamizal, Veracruz, Hueyapan de Ocampo, 
 Ampliación el Refugio, ort, Tamaulipas, Güémez, 
 San Francisco, Misantla, 
 El Chamizal, San Agustín Tlaxiaca, 
 El Chamizal, Tezontepec de Aldama, 
 El Chamizal, Michoacán de Ocampo, Buenavista, 
 El Chamizal, Guerrero, Florencio Villarreal, 
 El Chamizal, Nuevo León, Linares, 

Robotskapade Mexikoförgreningar